Lynch steht für:
 Lynchjustiz, die eigenmächtige, illegale Exekution von Personen ohne richterliches Verfahren
 Lynch-Syndrom, ein Begriff aus der Medizin (Hereditätes, nichtpolypöses Kolorektalkarzinom, HNPCC)
 Lynch., japanische Metalcoreband

Namen:
 Lynch (Familienname), ein irischer Familienname
 Lynch (Familie), eine irische Familie aus Galway
 Merrill Lynch, ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungs-Unternehmen
 Patrick Lynch, das Pseudonym einer Roman-Autorengruppe

Schiffe:
 Lynch (FG 07), chilenische Fregatte (1972) 
 Almirante Lynch (L), chilenischer Zerstörer (1912)
 Lynch (GC 21), Wachboot der argentinischen Küstenwache (1964)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lynch (Kentucky)
 Lynch (Louisiana)
 Lynch (Maryland)
 Lynch (Nebraska)
 Lynch (Pennsylvania)
 Lynch Beach (North Carolina)
 Lynch Heights (Delaware)
 Lynch Point (Maryland)
 Lynch Station (Virginia)
 Lynch Tract (New York)

Geographische Objekte in der Antarktis:
 Lynch Island, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Lynch Point, Landspitze an der Ruppert-Küste des Marie-Byrd-Lands
 Mount Lynch, Berg im Viktorialand

Siehe auch:
 Lynch Township